L'Open de Kuala Lumpur masculin 2013 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2013) est l'édition masculine 2013 de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi PSA International 50. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 27 au . 

Karim Darwish remporte le trophée en battant Mohamed El Shorbagy en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur féminin de squash 2013
 Open de Kuala Lumpur
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

masculin 2013
Squash en 2013
Sport en Malaisie en 2013
Sport en mars 2013